

События 
 Состоялась первая постановка пьесы Мольера «Скупой».
 Состоялась первая постановка комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж»
 Состоялась первая постановка пьесы Мольера «Амфитрион».
 Вышло 4-е издание трактата о рыбной ловле «The Compleat Angler» («Искусный рыболов») Исаака Уолтона.
 Поль Пелиссо становится историографом короля Франции Людовика XIV.

Книги и пьесы 
 Ян Амос Коменский создал сочинение «Единственно необходимое».
 Вышло крупнейшее прозаическое произведение Джона Драйдена «О драматической поэзии».
 Опубликован труд Хуана Карамуэля «Pandoxium physico-Ethicum, cius tomi sunt tres: Primusque Logicam, secundus Philosophiam, et tertius Theologiam realiter et moraliter dilucidat».
 Опубликован трактат «Traité de l’eucharistie contenant une réponse au livre du P. Nouet» Жана Клода.
 Сочинение Жана Мабильона «Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, in saeculorum classes distributa»
 Сочинение Доминика Буура «Recueil de diverses pieces sur les questions du temps»
 Опубликован трактат «Кометография» Яна Гевелия.
 Вышел труд Джона Уилкинса «Опыт о подлинной символике и философском языке»
 Увидел свет роман Ганса Якоба Кристоффеля фон Гриммельсгаузена «Похождения Симплициссимуса».
 Появились первые шесть книг басен Лафонтена, под заглавием: «Басни Эзопа, переложенные на стихи г-ном де Лафонтеном» (Fables d’Esope, mises en vers par M. de La Fontaine).
 Мольер создал пьесу «Скупой».
 Мольер создал пьесу «Амфитрион».
 Комедия Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж».
 Написана комедия в прозе «Сердитые возлюбленные» («The Sullen Lovers, or the Impertinents») Томаса Шедвелла.
 Пьеса Жана Расина «Челобитчики» («Сутяги»).

Родились 
 22 января — Якоб Фридрих Рейманн, первый историк литературы в Германии (ум. 1743).
 17 марта — Иоганн Гюбнер, немецкий учёный, автор учебников и трудов в области генеалогии, географии, истории, поэтики и протестантского религиозного образования в начале Эпохи Просвещения (ум. 1731).
 23 апреля — Ежи Дембский, польский иезуит, духовный писатель (ум. 1733).
 8 мая — Ален-Рене Лесаж, французский сатирик и романист, автор плутовского романа «Жиль Блас» (ум. 1747).
 23 июня — Джамбаттиста Вико, итальянский философ, основоположник |философии истории. Автор известной «Новой науки» (ум. 1744).
 сентябрь — Джозеф Бингем, английский историк церкви, автор трудов по церковной археологии и церковному праву (ум. 1723).
 11 ноября — Иоганн Альберт Фабрициус, немецкий филолог, поэт, библиограф (ум. 1736).
 11 декабря — Апостоло Дзено, итальянский поэт и либреттист (ум. 1750).
 Вали Аурангабади, индийский поэт (ум. около 1744).
 Шарль Эгрефейль, французский историк, писатель (ум. 1743).

Скончались 
 4 января — Мельхиор Станислав Савицкий, польский учёный и поэт.
 23 февраля — Оуэн Фелтем, английский писатель, эссеист, поэт (род. 1602).
 7 апреля — Уильям Давенант, английский писатель, поэт, драматург (род. 1606).
 9 августа — Яков Бальде, немецкий новолатинский поэт (род. 1604).
 14 августа — Арсений (Суханов), русский духовный писатель и книжник (род. 1600).
 22 октября — Михаил Леон Обухович, писатель-мемуарист Великого княжества Литовского.
 17 ноября — Джозеф Аллейн, английский духовный писатель (род. 1634).
 Герман Бузенбаум, немецкий теолог-иезуит, автор духовных трудов (род. 1600).
 Стивен Дей, первый книгопечатник в Северной Америке (род. ок. 1594).
 Тайгиб из Харахи, один из основоположников аджамской письменности и письменной литературы (род. 1563).

Все хронологические списки
1660-е годы в литературе